Příjmení Laube nese více různých osobností:

 Gustav Karl Laube (1839–1923) – německý geolog a paleontolog
 Rudolf Laube (1878–1937) – československý politik
 Zdeněk Laube (* ???) – policista, náměstek policejního prezidenta pro Službu kriminální policie a vyšetřování (SKPV) Policie České republiky (PČR), bývalý příslušník komunistické Státní bezpečnosti (StB)